Alex Norris peut désigner :

 Alex Norris (né en 1984), homme politique travailliste britannique ;
 , homme politique montréalais.